De Grand Prix-wegrace van Doha 2021 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 4 april 2021 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's avonds verreden.

Het is de tweede achtereenvolgende race op het circuit van Losail. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden uitgesteld.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Sergio García, Pedro Acosta, Romano Fenati, Stefano Nepa, Dennis Foggia, Riccardo Rossi en Deniz Öncü moesten vanuit de pitstraat starten vanwege onverantwoord rijgedrag tijdens de vrije trainingen.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

Doha